Mathieu est un nom propre qui peut faire référence à :

Anthroponyme 
 Mathieu, un prénom masculin.
 Mathieu, un patronyme français.

Toponyme 

Lac Mathieu (rivière de l'Écluse), un plan d’eau traversé par la rivière de l'Écluse, situé dans Rivière-Mistassini, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
Lac Mathieu (rivière Mathieu), un plan d'eau traversé par la rivière Mathieu (intégré au réservoir Gouin), dans La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.
Rivière Mathieu, un affluent de la baie Baie Eskwaskwakamak (intégré au réservoir Gouin), dans La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.
Mathieu, commune française du Calvados.
(1592) Mathieu, astéroïde

Œuvres d’art 
 Chanson populaire française de Michel Polnareff et Pierre Delanoë :  ;
 Mathieu, roman de Françoise Loranger ;

Mathématique 
 Groupes de Mathieu sont cinq groupes simples finis découverts par le mathématicien français Émile Mathieu.

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom